Il doppio del torneo di tennis ATP Firenze 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jon Ireland e Kenny Thorne che hanno battuto in finale Neil Broad e Greg Van Emburgh 7-6, 6-3.

Teste di serie

 Menno Oosting /  Javier Sánchez (primo turno)
 Donald Johnson /  Libor Pimek (primo turno)

 Tomás Carbonell /  Jorge Lozano (semifinali)
 Neil Broad /  Greg Van Emburgh (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Firenze 1994
ATP Tour 1994